Schenk, även skrivet Schenck och med adelsprefix von Schenck är ett efternamn av tyskt ursprung, som finns i flera länder, däribland Sverige. Den 31 december 2019 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Schenk 72
 Schenck 19
 von Schenck 12
Totalt blir detta 103 personer.

En friherrlig ätt Schenck introducerades 1625  på svenska riddarhuset som nummer 5 bland friherrar. Den utslocknade 1636 med sin förte medlem, Peter Schenck, som avled ogift och utan arvingar.

De som bär namnet von Schenck tillhör inte den introducerade svenska adeln.

Personer med efternamnet Schenk eller med varianter av detta namn
 Anna von Schenck (född 1973), svensk friidrottare
 Ard Schenk (född 1944), nederländsk skridskoåkare
 August Schenk (1815–1891), tysk botaniker och paleontolog

 Christian Schenk (född 1965), tysk mångkampare
 Christoffer Schenck (död omkring 1614), svensk överste, krigsråd och bruksägare

 Eduard von Schenk (1788–1841), tysk statsman och skald
 Ernst Schenk (1880–1965), tysk botaniker
 Ernst-Günther Schenck (1904–1998), tysk läkare och SS-man

 Franziska Schenk (född 1974), tysk skridskoåkare

 Hartmann Schenck (1634–1681), tysk präst och psalmförfattare
 Heinrich Schenck (1860–1927), tysk botaniker
 Heinrich Theobald Schenk (1656–1727), tysk präst och psalmförfattare

 Johan Schenck (död 1710), tsyk-svensk silversmed
 Johann Baptist Schenk (1753–1836), österrikisk tonsättare

 Karin Schenck-Gustafsson (född 1945), svensk läkare och professor
 Karl Schenk (1823–1895), schweizisk politiker

 Linda Schenck (född 1948), amerikansksvensk översättare

 Maria Schenck van Tautenburg (1510–1552), nederländsk abedisa

 Pavel Schenk (född 1941), tjeckoslovakisk volleybollspelare
 Pjotr Schenk (1870–1915), rysk tonsättare

 Samuel Leopold Schenk (1840–1902), österrikisk-ungersk entomolog

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn